Kameleoni so lahko

 kameleoni (Chamaeleonidae), družina plazilcev
 Kameleoni (glasbena skupina)
 Kameleoni (album) - album skupine Kameleoni